Йон Альбе́рто Гвиде́тти (; родился 15 апреля 1992, Стокгольм) — шведский футболист, нападающий клуба АИК и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Гвидетти начал свою профессиональную карьеру в молодёжной команде клуба «Броммапойкарна». В апреле 2008 в возрасте 16-ти лет он подписал трёхлетний контракт с «Манчестер Сити». Также претендентами на игрока были «Интернационале», «Сампдория», «Лацио», «Рома» и «Аякс» из Кейптауна.

В своём первом сезоне за молодёжную команду «Манчестер Сити» Гвидетти забил 13 мячей в 13-и матчах. В первом же матче за новую команду игрок сделал хет-трик в матче против «Бёрнли». Перед началом сезона 2010 шведский «Юргорден» пытался взять игрока в аренду на год, но в итоге Гвидетти отправился в свой прежний клуб «Броммапойкарна». За первые 8 матчей чемпионата Швеции игрок забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи, заняв таким образом 2-е место в гонке бомбардиров.

Главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини захотел увидеть, как молодой нападающий будет выглядеть в составе первой команды, и взял игрока на предсезонный летний сбор в США. Во время тура по Америке Гвидетти дебютировал за команду, выйдя на замену во втором тайме в матче против «Спортинга». Примерно через 2 месяца, 22 ноября 2010 года, Гвидетти впервые сыграл за клуб в официальном матче на Кубок Лиги против «Вест Бромвича».

Летом 2011, в последний день трансферного окна, «Фейеноорд» и «Манчестер Сити» договорились о годовой аренде игрока в голландский клуб. Гвидетти дебютировал за свой новый клуб 11 сентября 2011 года в матче против «НАК». В этой игре Йон забил гол с пенальти. 18 декабря 2011 Гвидетти сделал хет-трик в победном матче против «Твенте». Всего в первой половине сезоне в 12-и играх Йон отличился 11 раз.

После сезона в «Фейеноорде» Гвидетти провел два года в «Манчестер Сити», но закрепиться в основной команде так и не сумел, поэтому «горожане» отправили его сначала в аренду в «Сток» и «Селтик». Затем, в 2015 году, на правах свободного агента футболист перешел в «Сельту».

Проведя три сезона в составе испанской команды Гвидетти арендовал «Алавес», который после сезона 2017/18 выкупил права на футболиста. В первом сезоне нападающий отыграл 17 матчей в чемпионате Испании и забил 3 гола.

В мае 2022 года подписал трёхлетний контракт с клубом АИК.

Достижения 
 «Селтик»
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2015
 Сборная Швеции (до 21)
 Победитель чемпионата Европы среди молодёжных команд: 2015

Личная жизнь 
Его дедушка по отцовской линии — итальянец, а бабушка наполовину шведка, наполовину бразильянка. Первые шаги в футболе Йон сделал в Найроби, Кения. Его отец работал в Африке со шведским образовательным проектом. Кроме обучения в футбольной академии Лиги Ндого Йон играл в футбол со старшими ребятами из трущоб Найроби.

Статистика

Клубная статистика 

по состоянию на 21 мая 2018

Выступления за сборную 

Итого: 29 игр / 3 гола; 12 побед, 7 ничьих, 10 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Информация об игроке

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Алавес»